Název Lipová má více sídel:

Obce v Česku:
 Lipová (okres Děčín) – obec v okrese Děčín
 Lipová (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Lipová (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Lipová (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Lipová (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Lipová-lázně – obec v okrese Jeseník 
části obcí:
 Horní Lipová – část obce Lipová-Lázně v okrese Jeseník
 Lipová (Volfířov) – část obce Volfířov v okrese Jindřichův Hradec
 Lipová (Chuderov) – část obce Chuderov v okrese Ústí nad Labem
 Lipová Lhota – část obce Budětice v okrese Klatovy

Obce na Slovensku:
 Lipová (okres Bardejov) – obec v okrese Bardejov,
 Lipová (okres Nové Zámky) – obec v okrese Nové Zámky.

potok na Slovensku:
 Lipová (přítok Výravy) – levostranný přítok Výravy v okrese Humenné

Rumunsko:
 Lipova – město v župě Arad
 Lipova (Bacău) – obec v župě Bacău